

Лейково — село в гміні Вельбарк Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лейково — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства